Про-Лига ОАЭ 2011/2012 () —
38-й сезон чемпионата ОАЭ по футболу. Прошлогодний чемпионский титул не смог защитить клуб «Аль-Джазира», чемпионом в 10-й раз стал клуб «Аль-Айн». Сезон начался 15 октября 2011 года и завершился 27 мая 2012 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт лиги
 Чемпионат ОАЭ по футболу 2011/2012 на RSSSF
 Чемпионат ОАЭ на сайте goalzz.com
 Чемпионат ОАЭ на сайте soccerway.com

2011/2012
ОАЭ
Спорт в ОАЭ в 2011 году
Спорт в ОАЭ в 2012 году